William James – fotografo britannico-canadese
 William James – generale australiano
 William James – giocatore di cricket inglese
 William James – giocatore statunitense di football americano
 William James – giocatore australiano di football australiano
 William James – ingegnere britannico
 William James – rugbista a 13 inglese
 William James – psicologo e filosofo statunitense di origine irlandese
 William James – vescovo britannico
 William James, I baronetto – militare e politico britannico
 William C. James – generale statunitense
 William G. James – pianista e compositore australiano
 William H. James – politico statunitense
 William K. James – generale statunitense
 William Milbourne James – ammiraglio britannico
 William Milbourne James – giudice britannico
 William P. James – giudice statunitense